Ел Еспино има више значења:

 Ел Еспино (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Еспино (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспино, Флоренсио Перез (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспино (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспино (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Еспино (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспино (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Еспино (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Еспино (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Еспино (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Еспино (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспино (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспино (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспино (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Еспино (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику